El término Glóbulo puede referirse a:

 Glóbulo rojo, una célula sanguínea que transporta oxígeno en organismos vertebrados.
 Glóbulo blanco, una célula sanguínea que defiende al organismo.
 Glóbulos de Baily, cadena de puntos brillantes formada por la luz visible detrás de la luna durante un eclipse solar total.